kolonie (staatkundig), gebied dat aan een ander land toebehoort, en waar volksplantingen plaatsvinden
 kolonisatie, het proces hieromheen, en meer bepaald:
 Griekse kolonisatie
 Colonia (Romeinse term), een Romeins type volksplanting of nederzetting
 kolonie (biologie), samenlevingsvorm, vaak van dieren
 vogelkolonie, een 'samenleving' van broedvogels
 kolonie (nederzetting), nederzetting met een zeker doel; vaak ontginning, cultivering of idealisme; zie ook
 veenkolonie
 mijnkolonie
 weldadigheidskolonie
 vakantiekolonie ofwel gezondheidskolonie, een tijdelijk tehuis voor bleekneusjes
 Lommel-Kolonie, een ontginningsnederzetting te Lommel
 De Kolonie, een weldadigheidskolonie bij Wierden
 Maatschappij van Weldadigheid met de door generaal Johannes van den Bosch gestichte kolonies Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord